Krim steht für:
 Krim, Halbinsel im nördlichen Schwarzen Meer (antik Tauris) – als politisches Gebilde:
 Volksrepublik Krim (1917–1918), osteuropäischer Staat
 Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der Krim (1921–1945)
 Republik Krim (Sezessionsregion) (März 2014), international nicht anerkannt
 Krim (Föderationskreis) (2014–2016)
 Autonome Republik Krim 
 Kernkraftwerk Krim, geplantes und verworfenes KKW in der Ukraine (1982–1988)
 Krim (2017), russisches Propaganda-Filmdrama von Alexei Pimanow
 Kim (Sierra Leone), auch Krim, Sprache in Sierra Leone, Westafrika
 Krimberg, slowenisch Krim, Berg in Slowenien
 Rokometni Klub Krim, Handballverein aus Slowenien

Orte:
 Krim (Aumühle), Ortsteil von Aumühle, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Krim (Brodersby-Goltoft), Ortsteil von Brodersby-Goltoft, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Krim (Dollerup), Ortsteil von Dollerup, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Krim (Dörphof), Ortsteil von Dörphof, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Krim (Freienwill), Ortsteil von Freienwill, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Krim (Ganzlin), Wohnplatz von Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Krim (Hürup), Ortsteil von Hürup, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein
 Krim (Königsfeld), Ortsteil von Königsfeld (Mecklenburg), Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Krim (Neustadt-Glewe), Wohnplatz von Neustadt-Glewe, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Krim (Recklinghausen), Quartier in Recklinghausen-Innenstadt, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Krim (Schalkholz), Ortsteil von Schalkholz, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Krim (Westerdeichstrich), Ortsteil von Westerdeichstrich, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Krim (Wien), Viertel in Wien-Oberdöbling, Österreich

Krim ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur B. Krim (1910–1994), US-amerikanischer Filmproduzent, Rechtsanwalt und Manager
 Mathilde Krim (1926–2018), israelische Wissenschaftlerin
 Belkassem Krim, Krim Belkassem (1922–1970), algerischer Offizier und Politiker

Siehe auch:
 Annexion der Krim 2014
 Krimkrieg
 Pfarrkirche Krim
 Krim Car Import
 Abd el-Krim

 Krimm
 Crim
 Crimea
 Grim
 Grimm